А́йворі () — прізвище англійського походження.

 Джеймс Айворі (1765—1842) — шотландський математик.
 Джеймс Айворі ( 1928) — американський кінорежисер.
 Айворі — назва кольору слонової кістки.

Англійські прізвища